Список «100 самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии AFI» был оглашён 14 июня 2000 года. В номинации участвовало 500 фильмов, из которых было выбрано 100.

Ссылки 
 Официальный сайт

 Список номинантов (500)
 Список победителей (100)

Списки фильмов
Кинематографические рейтинги
Списки:Кинематограф США
Американский институт киноискусства